Christine Nordhagen (née en 1971), lutteuse canadienne
Per Jonas Nordhagen (né en 1929), historien d'art et académicien norvégien
Rolf Nordhagen (1894-1979), botaniste norvégien